Холохольня — гидроним и топоним.

Гидроним:
 Холохольня (приток Волги) — река в России, протекает в Тверской области. 
 Холохольня (приток Плавы) — река в Российской Федерации, протекает в Тульской области. 

Топоним:
 Холохольня — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Холохольня — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Холохольня — волость, существовавшая в Старицком уезде.

См. также 
 Холохоленка
 Холохолёнка